Bimmelbahn bezeichnet:
 umgangssprachlich ein Schienenfahrzeug mit Signalglocke, gegebenenfalls auf gering ausgebauten Nebenbahnen mit Pfeiftafeln, siehe Straßenbahn, Kleinbahn, Sekundärbahn oder Schmalspurbahn 
 im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug mit einem oder mehreren Anhängern, siehe Wegebahn
 Die Vogteier Bimmelbahn in Thüringen, siehe Bahnstrecke Mühlhausen–Treffurt